Giovanna di Francia  è il nome che fu dato a diverse principesse della casa reale francese, tra queste:
Giovanna II di Navarra (1311-1349) figlia di Luigi X di Francia, fu l'ultima discendente dei Capetingi in linea diretta; in quanto donna dovette rinunciare ad ereditare il trono di Francia, ma ottenne almeno quello di Navarra, in cui la successione in linea femminile era consentita

Dopo la successione della dinastia dei Valois, il nome Giovanna di Francia coincise spesso con quello di Giovanna di Valois
Giovanna di Valois (1294-1342), figlia di Carlo di Valois e di Margherita d'Angiò, moglie di Guglielmo I di Hainaut
Giovanna di Valois (1304-1363), figlia di Carlo di Valois e di Caterina di Courtenay, moglie di Roberto III d'Artois 
Giovanna di Valois (1464-1505), figlia di Luigi XI di Francia e di Carlotta di Savoia, moglie di Luigi XII di Francia, santa
Giovanna di Valois (1556), nata morta con la gemella Vittoria, che le è sopravvissuta qualche settimana, ultime due figlie di Enrico II di Francia e di Caterina de' Medici.
Giovanna di Valois (1343-1373), figlia di Giovanni II di Francia e di Bona di Lussemburgo, moglie di Carlo II di Navarra
Giovanna di Valois (1391-1433), figlia di Carlo VI di Francia, moglie di Giovanni V di Bretagna
Giovanna di Valois (1435-1482), figlia di Carlo VII di Francia e di Maria d'Angiò, moglie di Giovanni II di Borbone